Seafarer (englisch für Seefahrer) steht für:

 The Seafarer, altenglisches Gedicht
 Seafarer-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika